Parole (jogo)
Parole (Maryland) —  região censo-designada do estado norte-americano de Maryland

Desambiguações de topônimos